Pukë kan have flere betydninger:

 Pukë (distrikt) - Et distrikt i Albanien
 Pukë (by) - Hovedbyen i distriktet Pukë